Miejscowości w USA:
 Cordova – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Cordova – miasto w stanie Alaska, w okręgu Valdez-Cordova
 Cordova – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Cordova – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Cordova – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
 Cordova – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Talbot
 Cordova – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Seward
 Cordova – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
Gminy w USA:
 Cordova (ang. Cordova Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Cordova (ang. Cordova Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur